Plitvica kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Plitvica (flod), 
 Plitvica (å), 

Robotskapade Kroatienförgreningar